Pojem klauzura  může mít následující významy:

Klauzura (vodní nádrž) – sroubená údolní přehrada pro zvedutí hladiny při splavování dřeva
Klauzurní práce (klauzura) – typ vysokoškolské zkoušky
Klauzura (klášter) – veřejnosti nepřístupná část kláštera, život v odloučení od vnějšího světa